Kaisa Leena Mäkäräinen (ur. 11 stycznia 1983 w Ristijärvi) – fińska biathlonistka, sześciokrotna medalistka mistrzostw świata oraz trzykrotna zdobywczyni Pucharu świata.

Kariera 
Mäkäräinen uczęszczała do wyższej szkoły sportowej w Helsinkach. Początkowo uprawiała biegi narciarskie, które wkrótce porzuciła na rzecz biathlonu. W 2004 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Haute Maurienne, gdzie zajęła 23. miejsce w biegu indywidualnym, 51. w sprincie i 39. w biegu pościgowym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 5 marca 2005 roku w Hochfilzen, zajmując 73. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty zdobyła 9 grudnia 2005 roku w tej samej miejscowości, gdzie zajęła 29. miejsce w tej konkurencji. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 14 grudnia 2007 roku w Pokljuce, kończąc rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła Francuzkę Sandrine Bailly i Niemkę Magdalenę Neuner. W kolejnych startach jeszcze 84 razy stawała na podium, odnosząc przy tym 27 zwycięstw: 8 w sprincie, 13 w biegu pościgowym, 4 w biegu masowym i 2 w biegu indywidualnym. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonach 2010/2011, 2013/2014 i 2017/2018, kiedy zwyciężała w klasyfikacji generalnej. Jest pierwszą Finką w historii, która zdobyła Puchar Świata w biathlonie. Ponadto w sezonie 2014/2015 była druga, a w sezonie 2016/2017 zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wielokrotnie zdobywała Małą Kryształową Kulę za zwycięstwa w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji: w biegu pościgowym w sezonach 2010/2011, 2013/2014 i 2014/2015, w sprincie w sezonie 2013/2014, w biegu indywidualnym w sezonie 2014/2015 oraz biegu masowym w sezonie 2017/2018.

Na mistrzostwach świata w Chanty-Mansyjsku w 2011 roku zdobyła dwa medale. Najpierw była druga w sprincie, rozdzielając Magdalenę Neuner i Anastasiję Kuźminę ze Słowacji. Dzień później zwyciężyła w biegu pościgowym, przed Neuner i Heleną Ekholm ze Szwecji. Została tym samym pierwszą w historii fińską mistrzynią świata w tej konkurencji. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Ruhpolding zdobyła brązowy medal w biegu masowym, plasując się za Torą Berger z Norwegii i Francuzką Marie-Laure Brunet. Następnie była trzecia w biegu indywidualnym podczas mistrzostw świata w Kontiolahti w 2015 roku. Lepsze okazały się tam tylko Rosjanka Jekatierina Jurłowa i Czeszka Gabriela Koukalová. Z mistrzostw świata w Oslo w 2016 roku przywiozła brązowy medal w biegu masowym, ulegając Francuzce Marie Dorin Habert i Laurze Dahlmeier z Niemiec. Ostatni medal wywalczyła na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017, zajmując trzecie miejsce w biegu masowym. Lepsze były tylko Dahlmeier i Susan Dunklee z USA.

Na letnich mistrzostwach świata wywalczyła cztery złote medale, w sprincie i biegu pościgowym w 2007 roku w Otepää i w 2016 roku w sztafecie mieszanej i biegu pościgowym w tej samej miejscowości.

W 2010 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, zajmując miejsca poza najlepszą czterdziestką. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Soczi zajęła między innymi szóste miejsce w biegu masowym oraz dziewiąte w biegu indywidualnym. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie uplasowała się między innymi na szóstej pozycji w sztafecie mieszanej, dziesiątej w biegu masowym oraz trzynastej w biegu indywidualnym.

Mäkäräinen startowała również czasami w biegach narciarskich, dwukrotnie zdobywając punkty. W styczniu 2013 roku została powołana do sześcioosobowej grupy biegaczek, które reprezentowały Finlandię w biegach narciarskich na mistrzostwach świata w Val di Fiemme (2013). W biegu na 10 km stylem dowolnym zajęła 14. lokatę. W tym samym roku zdobyła mistrzostwo Finlandii w biegu na tym samym dystansie. W 2017 roku zdobyła tytuł mistrzyni kraju na dystansie 5 km stylem dowolnym oraz tytuł wicemistrzyni na 30 km stylem dowolnym.

Po sezonie 2019/2020 postanowiła zakończyć sportową karierę. Mieszka w Joensuu. Mówi po fińsku, szwedzku i angielsku.

W 2021 roku wywalczyła tytuł wicemistrzyni Finlandii w biegu na 10 km stylem dowolnym oraz zajęła piąte miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia (Biathlon)

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Letnie mistrzostwa đwiata 
  Otepää 2007 – Sprint 
  Otepää 2007 – Bieg Pościgowy 
  Otepää 2016 – Sztafeta mieszana 
  Otepää 2016 – Bieg Pościgowy

Osiągnięcia (Biegi narciarskie)

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Przypisy

Bibliografia 
 
 Profil na stronie FIS

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna) 

Fińskie biathlonistki
Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1983
Zdobywcy medalu Holmenkollen